Murong () est le nom d'une tribu Xianbei (proto-mongols).

Ce nom a été donné à différents dirigeants dans la noblesse Xianbei, fondateurs de différents royaumes et empires :
 Murong Tuyuhun (246 — 317), fondateur du royaume de Tuyuhun.
 Murong Hui (269 — 333), frère de ce dernier.
 Murong Shegui (? — 283), autre frère.

  (, ? — 384), fondateur de la dynastie Yan occidentale

  (, règne 384 — 396), fondateur de la dynastie Yan postérieure
 Mùróng Shèng (), autre dirigeant de cette dynastie;

Autres :
 Murong Xuecun est le pseudonyme de Hao Qun, un écrivain chinois han du .